Степа́н Ива́нович Федото́вский (1867, дер. Жар, Вологодская губерния — ?) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва от Вологодской губернии.

Биография 
Крестьянин деревни Жар Богоявленской волости Великоустюгского уезда Вологодской губернии. Окончил земское начальное училище. Волостной писарь. Беспартийный. «Мужчина 35-ти лет, с окладистой русой бородой, симпатичные глаза, одевается в пиджак и сапоги. По словам знакомых, человек простой, честный, „понимающий“… Победой на выборах был весьма удивлен и обескуражен. Политические запросы ограничиваются незамедлительным принятием закона о земле».

26 марта 1906 избран в Государственную думу I созыва от общего состава выборщиков Вологодского губернского избирательного собрания. По одним данным вошёл в группу Партии демократических реформ, но трудовики в издании «Работы Первой Государственной Думы» политическую позицию Федотовского характеризуют как «Беспартийный, правый» с оговоркой, что такая характеристика относится к тем депутатам, которые поселившись на казенной квартире Ерогина, остались беспартийными или примкнули к правым партиям. Активного участия в работе Думы не принимал. Ориентировался на предводителя вологодского дворянства, депутата Н. Н. Андреева, «с которым совещался и голосовал по всем вопросам в согласии и полном единении». Крестьяне Сычёвской волости Вологодского уезда направили в Думу телеграмму: «Приветствуем члена трудовой группы Щипина, выражаем своё недоверие и порицание забывшим свои обещания Андрееву, Мартьянову, Федотовскому, Шемякину. Могли бы подтвердить тысячью подписей».

После депутатской деятельности продолжил службу волостным писарем. Имел крепкое хозяйство: 30 га земли, три избы и четыре подсобных постройки, лошадь, три телеги, три коровы с телёнком, две овцы и две свиньи. В летнее время нанимал двух работников с полным содержанием.

Дальнейшая судьба и дата смерти неизвестны.

Семья 
Женат, имел дочь.

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 645.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. М, 1906. С. 39.
 Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы. — М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. — 175 с.
 Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. — Москва: «Возрождение», 1906. C. 112.
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (1-й созыв). Дело 107. Лист 6; Фонд 1327. Опись 1. 1905. Дело 141. Лист 6; Дело 144. Лист 23 оборот.

Примечания 

Члены Государственной думы Российской империи I созыва